Химинець — українське прізвище. Відомі носії:

 Химинець Василь Васильович (*1948) — український радянський діяч, науковець, 1-й секретар Закарпатського обкому КПУ.
 Химинець Василь Васильович (*1970) — український дипломат.
 Химинець Марія (1915—2014) — заступник команданта організації «Жіноча Січ» у складі Карпатської Січі. Дружина лідера ОУН Закарпаття Юліана Химинця.
 Химинець Олексій Семенович (1912—1945) — український військовик, учасник Визвольних змагань, поручник УПА.
 Химинець Юліан (1911—1994) — керівник екзекутиви ОУН у Закарпатті протягом 1932—1938.

Українські прізвища